Toluquilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Toluquilla, Maravatío, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Toluquilla, Arteaga, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar